Эрик Чёрч (; род. 3 мая 1977) — американский исполнитель кантри-музыки. Академия кантри-музыки признала его «Лучшим новым кантри-вокалистом» 2011 года (Top New Solo Vocalist). Записал два золотых и один платиновый альбом, возглавивший американский хит-парад Billboard 200 в 2012 году, а также более 10 синглов, два из которых лидировали в кантри-чарте US Country. В 2011 году его третий альбом был номинирован на премию «Грэмми» в номинации «Best Country Album».

Биография 
Родился 3 мая 1977 в Granite Falls, Северная Каролина, США. Петь он начал ещё в детстве, а в 13 лет написал первую свою песню и самостоятельно выучился игре на гитаре.
Дебютный его альбом, вышедший в 2006 году (Sinners Like Me) дал в кантри-чарт Billboard четыре хита, три из которых вошли в Top 20 («How 'Bout You», «Two Pink Lines» и «Guys Like Me»). Вышедший в 2009 году второй диск (Carolina) выдал в чарты три сингла: «Smoke a Little Smoke» и первые его Top 10 хиты, «Love Your Love the Most» и «Hell on the Heart». Вышедший в 2011 году третий студийный альбом Chief, стал его первым диском, возглавившим общенациональный хит-парад США (Billboard 200) и кантри-чарт альбомов (US Country). С него вышло несколько синглов, включая «Homeboy» и «Drink in My Hand», который стал его первым № 1 кантри-хитом в январе 2012 года. 8 января 2008 года Эрик женился на музыкальном издателе Кэтрин Блезингейм (Katherine Blasingame) в городе Blowing Rock (Северная Каролина). 3 октября 2011 года у них появился сын Boone McCoy Church. Их дом, расположенный в Нэшвилле, стал участников эпизода CMT «Cribs».

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

2000-е

2010-е

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы США
Родившиеся в округе Колдуэлл (Северная Каролина)
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Исполнители EMI Records
Исполнители Capitol Records
Кантри-музыканты США
Выпускники Аппалачского государственного университета